foi um Daimiô do Período Edo da história do Japão.  Foi o segundo Daimiô do   Domínio de Nishio na Província de Mikawa e  o fundador do Domínio de Katsuyama em Mimasaka.

Vida

Akitsugu foi o terceiro filho de Miura Akitaka, o segundo Daimiô do Domínio de Kariya em Mikawa e Bingo-no-kanmi (governador da Província de Bingo). 

Akitsugu foi adotado por seu  tio Yoshisato e com a morte deste, em 24 de agosto de 1756 acaba herdando o Domínio de Nishio na Província de Mikawa.

Em 1764, Akitsugu é transferido para o Domínio de Katsuyama em Mimasaka a partir dai este Han passou a ser comandado pelo Clã Miura até o fim do Período Edo.

Em 1772 Akitsugu se aposenta do cargo de Daimiô que é repassado para seu irmão de criação (filho mais velho de Yoshisato) Noritsugu. Em 1786 Akitsugu torna-se um monge budista passando a ser conhecido como Sonotsugi.

Akitsugu veio a falecer em 5 de dezembro de 1797, aos 71 anos de idade.

Genealogia

 A linha sólida representa um filho biológica, a linha tracejada representa um adotivo.
 Os números indicam a ordem em que os membros do Clã se tornaram Daimiô do Domínio de Katsuyama.
 Não foram mencionados irmãos e irmãs dos Daimiôs.
 

Pessoas do período Edo
Clã Miura